Cano est un patronyme d'origine espagnole venant du latin canus. Toutefois, c'est aussi plus marginalement un patronyme breton originaire du Morbihan. En breton, Cano vient de Kano qui signifie endroit sablonneux. 

 Alex Cano (né en 1983), coureur cycliste espagnol.
 Alfonso Cano, chef des FARC de Colombie.
 Alonso Cano (1601-1667), peintre, architecte et sculpteur espagnol.
 Carlos Cano (1946-2000), chanteur espagnol.
 Diego Cano (né en 1994), coureur cycliste colombien.
 Eddie Cano (1927-1988), pianiste mexico-américain de Latin jazz.
 El Cano (1814-1852), matador.
 Fanny Cano (1944-1983), actrice mexicaine.
 Francisco Olegario Segura-Cano, joueur de tennis
 Guillermo Cano Isaza (1925-1986) journaliste colombien.
 José Ortega Cano (né en 1953), matador.
 José Cano (1916-2014), coureur cycliste espagnol.
 José María Cano Andrés (1959-), musicien, compositeur et artiste peintre espagnol.
 Joselyn Cano (1990-2020), mannequin américaine.
 Juan Sebastián Elcano (1476-1526), explorateur basque espagnol.
 Luis Gabriel Cano, journaliste colombien.
 Melchor Cano (1509-1560), théologien.
 Nacho Cano et José-Maria Cano, voir mecano.
 Robinson Canó, (né en 1982), joueur dominicain de baseball.
 Rubén Cano, (né en 1951), footballeur espagnol.
 Sebastian Cano (1975-), joueur de rink hockey franco-argentin.
 Servando Cano Rodriguez (1942-2021), impresario, producteur, auteur-compositeur mexicain.
 Stéphanie Cano (née en 1974), joueuse de handball française.
 Víctor Cano, homme politique vénézuélien.

Toponymes

Caño Delgadito : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Papelón dans l'État de Portuguesa ;
 Caño Delgadito : capitale de la paroisse civile de Caño Delgadito de la municipalité de Papelón dans l'État de Portuguesa.

Autres 
 Hippodrome de Cano, en Bretagne
 
 CANO, groupe musical canadien

Patronyme hispanique

Patronyme breton